Amerikai Egyesült Államok
 Blalock (Georgia)
 Blalock (Oregon)